Boumsong ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Maa Boumsong (* 1987), kamerunischer Fußballspieler 
 Jean-Alain Boumsong (* 1979), kamerunisch-französischer Fußballspieler